Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Košarkaški klub Partizan nelle competizioni ufficiali della stagione 1957-1958.

Roster

Collegamenti esterni 

1958
Partizan Belgrado